ThunderCats (ang. ThunderCats, 1985-1989) – amerykański serial animowany wyprodukowany przez studio Rankin/Bass, bazujący na postaciach stworzonych przez Tobina "Ted" Wolfa.

W czerwcu 2010 roku ogłoszono, że powstanie reboot serialu pod tym samym tytułem. Jego produkcją dla Cartoon Network zajęły się Warner Bros. Animation oraz japońskie Studio 4°C.

Dystrybucję na terenie Polski prowadzi Galapagos Films.

Fabuła 
Gdy rasa złych potworów zwanych Mutantami niszczy planetę Thundera, uciec z niej udaje się jedynie grupie humanoidalnych kotów zwanej ThunderCats. Osiedliwszy się na Trzeciej Ziemi bohaterowie muszą stawić czoła wielu niebezpieczeństwom oraz potężnemu Mumm-Ra.

Obsada 
 Earl Hammond –
 Mumm-Ra,
 Jaga
 Earle Hyman – Panthro
 Larry Kenney – Lion-O
 Lynne Lipton –
 Cheetara,
 WilyKit
 Bob McFadden –
 Slithe,
 Snarf
 Peter Newman –
 Tygra,
 WilyKat
 Doug Preis –
 Lynx-O,
 Alluro
 Gerrianne Raphael –
 Pumyra,
 Chilla,
 Jagara
i inni

Wersja polska 
Opracowanie wersji polskiej: STUDIO M.R. SOUND
Tekst: Hanna Górecka
Czytał: Leszek Zduń

Lista odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1985
Seriale telewizyjne zakończone w 1989